Тік — місце для обмолоту сільськогосподарських культур.

Топонім 

 Тік — селище Апостолівського району Дніпропетровської області;
 Тік — вантажно-пасажирська залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці розташована у однойменному селищі Апостолівського району Дніпропетровської області

Прізвище 

 Людвіг Тік (1773—1853) — німецький поет, письменник, драматург, перекладач
 Робін Тік ( 1977) — американський репер
 Крістіан Фрідрих Тік  (нім. Christian Friedrich Tieck 14 серпня 1776, Берлін — 24 травня 1851, Берлін) — видатний представник берлінської скульптурної школи XIX століття

Абревіатури 
 ТіК («Тверезість і Культура») — український музичний гурт.
 ТІК («Толока інтелектуальних комунікацій») — саморганізована неформалізована спільнота в Україні

Див. також 
 Тик (значення)
 Ток (значення)
 Токування — елемент статевого життя деяких птахів.
 Червоний Тік — село Апостолівського району Дніпропетровської області.